Spikning kan avse:

 Spikning - träarbete
 Spikning (akademisk) – akademisk ritual i samband med framläggandet av en licentiat- eller doktorsavhandling
 Spikning – juridiskt begrepp som innebär att ett dokument eller dom eller beslut överlämnas till en person, se delgivning